Schlacht um Manila bezeichnet verschiedene Ereignisse:

 Schlacht um Manila (1762) im Siebenjährigen Krieg
 Schlacht um Manila (1898) im Spanisch-Amerikanischen Krieg
 Schlacht um Manila (1899) im Philippinisch-Amerikanischen Krieg
 Schlacht um Manila (1945) im Pazifikkrieg

Siehe auch:
 Schlacht in der Bucht von Manila